Troldmandens lærling kan henvise til:

 Troldmandens lærling – danske titel på et digt af Goethe, Der Zauberlehrling,
 Troldmandens lærling (dokumentarfilm) – en dansk dokumentarfilm fra 1997 instrueret af Helle Melander
 Troldmandens lærling (film fra 2010) – fantasy-eventyr komediefilm fra 2010 instrueret af Jon Turteltaub
 Troldmandens lærling (symfoni) – symfoni af Paul Dukas
 Troldmandens lærling (Huset på Christianshavn) – afsnit af Huset på Christianshavn